Područna nogometna liga Brčko, također i kao "Brčanska područna nogometna liga" za sezonu 1971./72.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio "Proleter" iz Dvorova.  
Područna liga Brčko je od sezone 1971./72. zamijenila dotadašnju "Podsaveznu ligu Brčko".

Ljestvica

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Iljo Dominković: 70 godina NK "Sloga", Tolisa : (1947. – 2017.), Tolisa, 2017.,  (Proventus natura), str. 71-74  
  

BIH Brčko 
1971-72 Brčke
1971-72 Brčko